A501 bzw. A 501 bezeichnet folgende Straßen:
 Autobahn 501 (Belgien)
 Autoroute A501 in Frankreich
 A501 road in London